Как был завоёван Запад — название произведений:

 Как был завоёван Запад — художественный фильм Джона Форда и др.
 Как был завоёван Запад (роман) — роман Луиса Ламура, новелизация фильма.

См. также 

 How the West Was Won — альбом группы Led Zeppelin